167 rok naszej ery
 167 rok przed naszą erą
 167 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 167
 planetoida (167) Urda
 droga wojewódzka nr 167
 linia kolejowa nr 167
 niemiecki samolot Fieseler Fi 167